Bentley Eight - um sedan “de entrada” da Bentley
Nagoya Grampus Eight - é um clube de futebol da série A do campeonato japonês
Group of Eight
Eight (álbum)
Eight Inc.

Desambiguação